Ishino ist der Familienname folgender Personen:

 Mami Ishino (* 1983), japanische Leichtathletin
 Shūta Ishino (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Takkyu Ishino (* 1967), japanischer Technoproduzent und DJ